Agia Marina può essere riferito a:

Religione

Sante
Agia Marina - Marina di Bitinia, Santa siriana vissuta nell'VIII secolo

Centri abitati

Cipro
 Agia Marina Chrysochous – Comunità del distretto di Paphos
 Agia Marina Kelokedharon – Comunità del distretto di Paphos
 Agia Marina Skyllouras – Villaggio del distretto di Nicosia

Trasporti
 Agia Marina - stazione della metropolitana di Atene